Мірабе́ль-о-Баронні́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 165 км на південь від Ліона, 75 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 663 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1497,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мірабель-о-Баронні на сайті французького Національного інституту географії
 Мірабель-о-Баронні на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Мірабель-о-Баронні на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Мірабель-о-Баронні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Мірабель-о-Баронні на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром